Совєтська Гавань — малий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту ВМС Росії

Совєтська Гавань — місто, районний центр, Хабаровський край
 Совєтська Гавань — затока на західному березі Татарської протоки

Див. також 
 Совєтська Гавань-Сортувальна